Il doppio del torneo di tennis Chandigarh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Nir Welgreen 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov /  Andy Ram (quarti di finale)
 František Čermák /  Radek Štěpánek (Campioni)

 Giorgio Galimberti /  Nir Welgreen (finale)
 Ota Fukárek /  Branislav Sekáč (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chandigarh Challenger 2001